miejscowość na Litwie:
 Alojzów (Litwa)
3 miejscowości w Polsce:
 Alojzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Alojzów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Alojzów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża

Zobacz też